LCH steht für:
 Langerhans-Zell-Histiozytose, siehe Histiozytose X
 LCh-Farbraum
 LCH.Clearnet, ein Clearing-Unternehmen 
 LCH, der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
 HAL Light Combat Helicopter, ein Kampfhubschrauber
 Landing Craft, Heavy, deutsch schweres Landungsboot, siehe Landungsfahrzeug#Landungsboote
 Lake Charles Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Lake Charles, Louisiana

LCH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Chełmski in der Woiwodschaft Lublin

lch steht für:
 Luchazi (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache in Angola

LCH